Уголини () — фамилия итальянского происхождения.

 Уголини, Винченцо (1580—1638) — итальянский капельмейстер и композитор.
 Уголини, Джованни Франческо (род. 1953) — сан-маринский политик, капитан-регент Сан-Марино в 2002 и 2010—2011 годах.
 Уголини, Джузеппе (1783—1867) — итальянский куриальный кардинал, доктор обоих прав.
 Уголини, Луиджа Мария (1895—1936) — итальянский археолог.
 Уголини, Массимо Андреа (род. 1978) — сан-маринский политик, капитан-регент Сан-Марино в 2016 году.